Мелешино — название населённых пунктов в России:

 Мелёшино — село в Палехском районе Ивановской области.
 Мелёшино — деревня в Галичском районе Костромской области.